Verdonk ist der Familienname folgender Personen:

 Eric Verdonk (1959–2020), neuseeländischer Ruderer
 Martin Verdonk (* 1959), niederländischer Jazzperkussionist
 Rita Verdonk (* 1955), niederländische Politikerin und Ministerin
 Robert Verdonk (* 1943), belgischer Romanist

Siehe auch:
 Verdonck